Barriosuso hace referencia a:

 Barriosuso (Santibáñez del Val), localidad del municipio de Santibáñez del Val, provincia de Burgos.
 Barriosuso (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos.
 Barriosuso (Buenavista de Valdavia), localidad del municipio de Buenavista de Valdavia, provincia de Palencia.